1. FC Heidenheim – niemiecki klub piłkarski z siedzibą w Heidenheim an der Brenz, występujący w 2. Bundeslidze.

Historia 
 14.08.1846 - został założony jako TV Heidenheim 
 1922 - odłączenie się od klubu sekcji piłkarskiej jako VfR Heidenheim 
 1936 - zmienił nazwę na VfL Heidenheim
 1971 - połączył się z TSB Heidenheim tworząc Heidenheimer SB 
 01.01.2007 - odłączenie się od klubu Heidenheimer SB sekcji piłkarskiej tworząc 1.FC Heidenheim 1846

Historia herbu

Sukcesy 
 6 sezonów w 2. Lidze (2. poziom): 2014/15-nadal.
 5 sezonów w 3. Lidze (3. poziom): 2009/10-2013/14.
 1 sezon w Regionallidze Süd (4. poziom): 2008/09.
 4 sezony w Oberlidze Baden-Württemberg (4. poziom): 2004/05-07/08.
 mistrz Regionalliga Süd (4. poziom): 2009 (awans do 3. Ligi)
 mistrz Landesliga Württemberg (6. poziom): 1991 i 1998 (awanse do Verbandsligi Württemberg)
 wicemistrz Oberliga Baden-Württemberg (4. poziom): 2006 
 wicemistrz Verbandsliga Württemberg (5. poziom): 2003 oraz 2004 (awans do Oberligi Baden-Württemberg)
 mistrz Württemberg Pokal (Puchar Wirtembergii): 1965 (jako VfL Heidenheim) oraz 2008 i 2011
 wicemistrz Württemberg Pokal (Puchar Wirtembergii): 1977 (jako SB Heidenheim) oraz 2005
 udział w barażach o awans do Bundesligi: 2020 z Werderem Brema. 0:0 i 2:2. Heidenheim nie awansował do Bundesligi, gdyż Werder strzelił bramki na wyjeździe w rewanżu.

Sezony

Aktualna kadra 

Stan na 19 sierpnia 2021 r.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 

Kluby piłkarskie w Badenii-Wirtembergii
Kluby piłkarskie założone w 1846
Heidenheim an der Brenz